Snowboardkonkurrencen ved vinter-PL 2018 blev afholdt den 12. og 16. marts 2018 ved Jeongseon Alpine Centre i Gangneung, Sydkorea.

Medljeoverigt

Referencer 

Vinter-PL 2018